1. česká hokejová liga 2019/2020 byl 27. ročníkem v historii této soutěže. Po Extralize je druhou nejvyšší soutěží v ledním hokeji na území České republiky. Účastnilo se jí celkem 16 celků. Oproti předešlému ročníku se nově objevily tým Piráti Chomutov, který sestoupili z nejvyšší soutěže, a naopak ze druhé ligy postoupivší HC Baník Sokolov. Kvůli šíření koronaviru SARS-CoV-2 byla soutěž předčasně ukončena, playoff nebylo dohráno a nebyl ani vyhlášen titul mistra sezóny. Za postupujícího do extraligy byl prohlášen ČEZ Motor České Budějovice, jenž byl vítězem základní části. Tento ročník byl nesestupový.

Kluby podle krajů 

 Hlavní město Praha: HC Slavia Praha
 Středočeský kraj: HC Benátky nad Jizerou
 Jihočeský kraj: ČEZ Motor České Budějovice
 Karlovarský kraj: HC Baník Sokolov
 Ústecký kraj: Piráti Chomutov, HC Stadion Litoměřice, SK Kadaň, HC Slovan Ústí nad Labem
 Vysočina: SK Horácká Slavia Třebíč, HC Dukla Jihlava
 Olomoucký kraj: LHK Jestřábi Prostějov, HC Zubr Přerov
 Moravskoslezský kraj: AZ Residomo Havířov, HC Frýdek-Místek, HC RT TORAX Poruba 2011
 Zlínský kraj: VHK Robe Vsetín

Systém soutěže

Základní část 
V první lize hraje oproti předešlé sezóně 16 klubů. V základní části se celky střetnou každý s každým dvakrát. Po 30 kolech bude soutěž rozdělena na dvě poloviny (1. až 8. tým v první polovině, 9. až 16. tým ve druhé polovině). V každé polovině se týmy utkají každý s každým dvakrát doma a dvakrát venku. Celkem se tedy odehraje 58 kol (30+28).

Playoff 
Po základní části prvních 6 týmů postoupí přímo do čtvrtfinále playoff. Předkolo play off odehrají 7. mužstvo lepší poloviny s 2. mužstvem spodní poloviny a 8. mužstvo horní poloviny s 1. mužstvem horší poloviny na tři vítězné zápasy. Vítězové těchto sérií se ve čtvrtfinále playoff utkají s celky z prvních dvou míst tabulky po základní části, a to tak, že hůře postavený tým, který postoupil z předkola, se střetne s mužstvem na prvním místě a zbylé dva týmy vytvoří další dvojici. Vedle nich se ve čtvrtfinále spolu ještě utkají celky na 3. a 6. místě a poslední dvojici vytvoří mužstva na 4. a 5. místě tabulky po základní části. Všechny čtvrtfinálové série se budou hrát na čtyři vítězná utkání. Postupující ze čtvrtfinále spolu vytvoří dvojice v semifinále, a to tím způsobem, že tým nejlépe postavený v tabulce po základní části se utká s mužstvem nejhůře postaveným a zbylé dva týmy vytvoří druhou dvojici. Vítězové těchto dvou semifinále, jež se hrají taktéž na čtyři vítězná utkání, pak ještě spolu sehrají na další čtyři vítězné zápasy finále, jehož vítěz postoupí přímo do vyšší soutěže.

Tabulka

Konečná tabulka po první části

Skupina o pořadí v playoff

Skupina o předkolo playoff

Hráčské statistiky základní části

Kanadské bodování 
Toto je konečné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|-
|1.||Petr Kafka||LHK Jestřábi ProstějovHC Frýdek-Místek||56||23||47||70||28||14
|-
|2.||Daniel Voženílek||HC Stadion Litoměřice||57||22||42||64||122||8
|-
|3.||Marek Račuk||LHK Jestřábi Prostějov||49||16||45||61||66||16
|-
|4.||Martin Kadlec||HC Stadion Litoměřice||53||32||28||60||48||10
|-
|5.||Pavel Pýcha||ČEZ Motor České Budějovice||57||13||47||60||42||41
|-
|6.||Lukáš Žálčík||LHK Jestřábi Prostějov||54||32||27||59||20||9
|-
|7.||Tomáš Šmerha||HC Slavia Praha||56||28||30||58||30||9
|-
|8.||Markus Korkiakoski||HC Stadion Litoměřice||58||25||32||57||34||7
|-
|9.||Tomáš Čachotský||HC Dukla Jihlava||56||14||42||56||68||27
|-
|10.||Roman Pšurný||HC Zubr Přerov||55||27||26||53||22||15
|}

Hodnocení brankářů 
Toto je konečné pořadí nejlepších deset brankářů.

Play-off 

Dne 12. března 2020 přijal výkonný výbor ČSLH usnesení deseti zástupců prvoligových klubů hrajících play-off, jež bylo schváleno už o den dříve, že se play-off nedohraje a sezóna se kvůli šíření koronaviru SARS-CoV-2 předčasně ukončí. Rozehrané série tedy byly ukončeny za stavu 1:1 mezi Porubou a Jihlavou a za stavu 0:2 mezi pražskou a třebíčskou Slavií. Původně měla o jediném přímo postupujícím do extraligy rozhodnout finálová série play-off, avšak kvůli ukončení play-off 1. ligy a na základě usnesení výkonného výboru ČSLH byl za postupujícího prohlášen celek ČEZ Motor České Budějovice, jenž byl vítězem základní části.

Odkazy

Reference 

1. česká hokejová liga
Lední hokej v Česku v roce 2019
Lední hokej v Česku v roce 2020